Сан Фернандито има више значења:

 Сан Фернандито (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Фернандито (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Фернандито (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Фернандито (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику